Rooms-Katholieke orde: Orde der Miniemen
Leeftijdscategorie bij verschillende sporten: miniemen